Pablo Caballero puede referirse a:

 Pablo Caballero Cáceres (1972-), entrenador de fútbol paraguayo;
 Pablo Sebastián Caballero González (1987-), futbolista uruguayo;
 Pablo Eduardo Caballero (n/d), futbolista uruguayo;
 Pablo Nicolás Caballero (1986-), futbolista argentino;